Auer:
 Ora (Tirol)

 István Auer
 Leopold Auer
 Pál Auer
 Ștefan Auer